Яблочное — название населённых пунктов:

Россия 
 Яблочное — село в Хохольском районе Воронежской области.
 Яблочное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Яблочное — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Яблочное — село в Холмском городском округе Сахалинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Яблочное — село в Белогорском районе.

Украина 
 Яблочное — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Яблочное — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Яблочное — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Яблочное — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Яблочное зёрнышко
 Яблочное пюре